Acyclus är ett släkte av hjuldjur. Acyclus ingår i familjen Atrochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Acyclus